Пре-Сен-Жерве () — конечная (официально) станция линии 7bis Парижского метрополитена, расположенная в XIX округе Парижа, расположенная на односторонней петле в конце данной линии.

История 
Открыта 18 января 1911 года в составе ответвления от линии 7, вычлененного 3 декабря 1967 года в самостоятельную линию 7bis.

Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель упал до  пассажиров, и с ним станция занимала предпоследнее место по уровню годового пассажиропотока (на последнем месте находилась станция "Эглиз д'Отёй).

В 2012 году недалеко от станции открылась остановка "Хопиталь Робер-Дебре" трамвайной линии № 3b.

Особенности дизайна 
Лестничные сходы были оформлены в стиле Эктора Гимара.

Путевое развитие 

 К станции "Пре-Сен-Жерве" примыкают два пути. По левому пути следуют регулярные поезда, прибывающие со стороны станции "Пляс де Фет" и отправляющиеся к станции "Данюб". На правом пути располагается однопутное ателье Пре-Сен-Жерве, предназначенное для техосмотра и небольших работ с составами, курсирующими по линии 7bis (для более крупного ремонта поезда перегоняются в ателье де Сен-Фаржо.
 С юго-восточной стороны к обоим путям станции примыкает , использовавшийся в нерегулярном сообщении в 1921 — 1939 годах.
Станция "Пре-Сен-Жерве" является конечной лишь формально, в основном это предназначено для паузы машинистов, ведущих поезда по линии 7bis.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XIX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1911 году